Oaklawn ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oaklawn (Georgia)
 Oaklawn (Kansas)
 Oaklawn (Louisiana)
 Oaklawn (Maryland)
 Oaklawn (Mississippi)
 Oaklawn (Oregon)
 Oaklawn (Rhode Island)